Ме́ченый (ж. р. меченая, с. р. меченое) — несущий на себе метку. Может означать:

Персоналии 
 «Меченый» — прозвище Михаила Сергеевича Горбачёва

Вымышленные миры 
 «Меченая» — роман-бестселлер, первый из серии «Дом Ночи»
 «Меченая женщина» — криминальная драма режиссёра Ллойда Бэкона
 «Меченые» — советский остросюжетный криминальный боевик Вячеслава Сорокина
 «Меченый» — персонаж остросюжетных произведений Виктора Доценко и Сергея Таранова
 «Меченый» — персонаж Marvel Comics
 «Меченый» — сталкер из S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

Другое 
 Меченый атом

См. также 
 Меченки